Halloy puede hacer referencia a:

 Halloy, comuna francesa del departamento de Oise.
 Halloy, comuna francesa del departamento del Paso de Calais.